Wallemiomycetes är en klass av svampar. Wallemiomycetes ingår i underdivisionen Wallemiomycotina, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Wallemiomycetes